Рэй Майкл Маккаллум младший ( род. 12 июня 1991 года, Мадисон, штат Висконсин, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Был выбран на драфте НБА 2013 года во втором раунде под общим 36-м номером клубом «Сакраменто Кингз».

Студенческая карьера 
Рэй Маккаллум поступил в Университет Милосердия в Детройте из-за того, что главным тренером баскетбольной команды этого университета «Детройт Титанс» является его отец. В первом своём сезоне он набирал 13,5 очка, 4,7 подборов и 4,9 передач. Во втором сезоне он незначительно улучшил свою игру и стал набирать 15,4 очка. Третий год обучения стал для него самым продуктивным: он стал набирать 18,7 очка, 4,5 передач, 5,1 подборов и 1,9 перехватов и превратился в одного из лидеров команды.

В 2013 году он был признан баскетболистом года среди студентов конференции Horizon League.

Карьера в НБА 
27 июня 2013 года Маккаллум был выбран под 36-м номером на драфте НБА 2013 года командой «Сакраменто Кингз». 18 июля подписал с «Кингз» контракт.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Нарезка моментов за Detroit Titans

Баскетболисты США
Игроки «Детройт Мерси Тайтенс» (баскетбол)
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Остин Спёрс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Гранд-Рапидс Драйв»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Дарюшшафака»
Игроки «Агуа Кальенте Клипперс»
Игроки БК «Бреоган»
Игроки «Шанхай Шаркс»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Гамбург Тауэрс»
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки БК «Гравлин-Дюнкерк»
Игроки БК «Легия»
Игроки БК «Нантер 92»